Audi R8 har flere betydninger:

 Audi R8 (gadebil)
 Audi R8 (racerbil)